Еетион (, Eetion) може да се отнася за:

В древногръцката митология
 Еетион, цар на Тива в Киликия, баща на Андромаха
 Еетион (син на Иесон), приятел на Ликаон, синът на Приам
 Еетион (син на Електра), убит от Деметра от светкавица заради подигрвка
 Еетион (троянец), баща на Подес
 Еетион (ахеец), гръцки войн в Троянската война
 Еетион (син на Брисей)
 Еетион (герой), епонимен герой на атийския град Еетионея

В гръцката история:
 Еетион, син на Ехекратес, баща на Кипсел (тиран на Коринт)

В биологията:
 Еетион (вид), вид на пеперудите Hesperiinae